Dieser Artikel enthält die Kader der 10 Nationalmannschaften bei der Copa América 2021 in Brasilien. Die Spiele mit statistischen Details werden im Artikel Copa América 2021/Spiele dargestellt. Jeder Verband konnte bis zu 28 Spielern für die Teilnahme benennen.

Zunächst sollte eine vorläufige Liste mit bis zu fünfzig Spielern und dann eine endgültige Liste mit 23 Spielern eingereicht werden. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie beschloss die CONMEBOL am 28. Mai 2021, die vorläufige Liste auf sechzig Spieler und die endgültige Liste auf 28 Spieler auf Antrag einiger Nationalverbände zu erhöhen. An einem Spieltag durften aber weiterhin nur 23 Spieler nominiert werden.

Gruppe A

Argentinien 
Die 28 Spieler wurden vom argentinischen Verband am 11. Juni 2021 nominiert.

Trainer:

Bolivien 
Die 27 Spieler wurden vom bolivianischen Verband am 10. Juni 2021 nominiert.

Trainer:

Chile 
Die 28 Spieler wurden vom chilenischen Verband am 10. Juni 2021 nominiert. Nach der Gruppenphase wurde der verletzte Abwehrspieler Guillermo Maripán durch Diego Valencia ersetzt.

Trainer:

Paraguay 
Die 28 Spieler wurden vom paraguayischen Verband am 10. Juni 2021 nominiert.

Trainer:

Uruguay 
Die 26 Spieler wurden vom uruguayischen Verband am 11. Juni 2021 nominiert.

Trainer:

Gruppe B

Brasilien 
Die 24 Spieler wurden vom brasilianischen Verband am 9. Juni 2021 nominiert. Nach der Gruppenphase wurde der verletzte Abwehrspieler Felipe durch Léo Ortiz ersetzt.

Trainer:

Ecuador 
Die 28 Spieler wurden vom ecuadorianischen Verband am 9. Juni 2021 nominiert. Nach der Gruppenphase wurde Mittelfeldspieler Damián Díaz positiv auf COIVID-19 getestet. Er wurde durch Carlos Gruezo ersetzt.

Trainer:

Kolumbien 
Die 28 Spieler wurden vom kolumbianischen Verband am 10. Juni 2021 nominiert. Juan Ferney Otero wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet und wurde am 15. Juni durch Frank Fabra ersetzt. Nach dem ersten Spiel der Mannschaft zog sich Verteidiger Yairo Moreno verletzt zurück.

Trainer:

Peru 
Die 26 Spieler wurden vom peruanischen Verband am 10. Juni 2021 nominiert.

Trainer:

Venezuela 
Die 28 Spieler wurden vom enezolanischen Verband am 10. Juni 2021 nominiert. Am 12. Juni 2021 meldeten CONMEBOL und der venezolanische Fußballverband, dass elf Mitglieder seiner Delegation, darunter acht Fußballer, positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Folglich wurden fünfzehn zusätzliche Spieler einberufen, um sich dem Kader anzuschließen. Mittelfeldspieler und Kapitän Tomás Rincón und Torhüter Rafael Romo wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet und wurden am 12. Juni durch Francisco La Mantía bzw. Luis Romero ersetzt. Nach dem ersten Spiel des Teams wurden Verteidiger Jhon Chancellor und Mittelfeldspieler Jhon Murillo positiv auf SARS-CoV-2 getestet und durch José Velázquez bzw. Jan Carlos Hurtado ersetzt.

Trainer:

Statistik

Abstellende Klubs

Abstellende Länder

Einzelnachweise 

Kader 2021
Kaderliste